Hermes (mythologie), de god van de handel en het verkeer in de Griekse mythologie. Ook de god van de post en patroon van atleten, dieven en sport.
Hermes Trismegistus, "Hermes de driewerf grootste", de Griekse naam voor de Egyptische god Thoth.

Geografie 
Hermes (gemeente), een gemeente in het Franse departement Oise

Muziek 
Hermes (Heiniö), het zesde pianoconcert van Mikko Heiniö
Hermes Dojo, een Chinese hiphopgroep
Hermes House Band, de band van het Rotterdamsch Studenten Corps, opgericht in 1982

Personen 
Hermes (-120), heilige
Hermes (-270), heilige
Hermes (-300), heilige
Ad Hermes, een Nederlandse politicus
Andreas Hermes, een Duitse politicus
Corinne Hermès, een Franse zangeres
Carli Hermès, een Nederlandse fotograaf en regisseur

Sport 
SV Hermes, een voormalige handbalvereniging uit Den Haag
Hermes DVS, een sportvereniging uit Schiedam
HSC Hermes, een hockeyclub uit Den Helder

Vervoer 
Hermes (ruimteveer), een nooit van de grond gekomen Europees ruimteveerprogramma
Hermes (vervoerbedrijf), een Nederlandse stads- en streekvervoerder

Historische (Belgische) automerken 
Hermes Italiana SA
Hermes-Mathis

Historische motorfietsmerken 
Hermes (Berlijn)
Hermes (Birmingham)
Hermes (Hamburg)
Hermes (Nederland)
Hermes (Varberg)

Schepen 
HMS Hermes (1919), Brits vliegdekschip
HMS Hermes (1959), Brits vliegdekschip

Overige 
Hermes (planetoïde), een kleine planetoïde, voor het eerst gezien in 1937 maar daarna lange tijd niet meer waargenomen
Hermès, een Frans modehuis, gespecialiseerd in luxe kledingartikelen en accessoires, opgericht 1837
AnkhHermes, een Nederlandse uitgeverij, opgericht door Kluwer in 1972
Hermes (geslacht), een insectengeslacht